Toeschi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Toeschi (um 1700–1758), italienischer Violinist, Konzertmeister und Komponist
 Giovanni Battista Toeschi (1735–1800), Konzertmeister des Mannheimer Hoforchesters
 Karl Joseph Toeschi (1731–1788), italienischstämmiger Violinist, Musikdirektor und Komponist
 Karl Theodor Toeschi (1768–1843), italienischstämmiger Violinist und Komponist